Zadelpijn (film), een film uit 2007, geregisseerd door Nicole van Kilsdonk;
 Zadelpijn (fiets), een blessure veroorzaakt door een verkeerd zadel op de fiets.